Гран-при Бразилии 2014 года (официально Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2014) — автогонка, восемнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона  года (и 42-й Гран-при Бразилии в истории «Формулы-1»), который проходил с 7 по 9 ноября 2014 года на автодроме «Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия.

Предыдущий Гран-при Бразилии «Формулы-1» проходил с 22 по 24 ноября  года на этой же трассе.

Свободные заезды

Резервные пилоты 
Заменяя Переса в первой практике, Даниэль Хункаделла разбил машину вследствие чего Перес не смог принять участие во второй практике.

Квалификация 

|}
 Примечания
 1.  Адриан Сутиль стартовал с пит-лейн из-за замены турбины.
 2.  Даниил Квят потерял позиции из-за второй части штрафа за замену мотора.
 3.  Серхио Перес потерял семь позиций из-за инцидента с Сутилем.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Бразилии